А́фрика (от ) может означать:

Топонимы 
 Африка — континент Земли.
 Африка — провинция Римской империи, на территории современных Туниса и Ливии.
 Африка — мыс на Камчатском полуострове на Камчатке.
 Африка — посёлок в Матвеевском районе Оренбургской области России.
Африка — до 1952 г. название села Калиновское в Белокуракинском районе Луганской области.

Фамилия 
 Африка, Бен — намибийский политик.

Суда 
 «Африка» — парусный 32-пушечный фрегат Балтийского флота России.
 «Африка» — парусный 32-пушечный фрегат Черноморского флота России.
 «Африка» — парусно-паровой крейсер русского императорского флота.

Музыка 
  — песня французской певицы .
 «Африка» — альбом, песня и клип белорусской группы «BeZ bileta».
 «Африка» — песня российской группы «Комитет охраны тепла».
 «Африка» — песня и клип белорусской группы «Ляпис Трубецкой» (ремейк песни «Африка» группы «Комитет охраны тепла»).

Прочее 
 Африка — монетовидные медали, выпущенные частным монетным двором Africa Mint в 2003—2007 годах.
 (1193) Африка — астероид.
 Африка — прозвище С. А. Бугаева.
 Африка (римская мифология) ― предполагаемая богиня древнеримского пантеона, олицетворение африканского континента.
 Африка (Africa) — поэма Франческо Петрарки

См. также 
 Африкан
 Невероятные приключения янки в Африке
 Africa Twin — другое название мотоцикла  (мотоцикл двойного назначения).